Holy (Justin Bieber), een muzieknummer uit 2020
Holy-Noord, een wijk 
Holysloot, een dorpje in Landelijk Noord (gemeente Amsterdam)
Lindisfarne of Holy Island (Northumberland), een Brits eiland in de Noordzee
Ridderhofstad Holy, de ridderhofstad waarnaar de wijk is vernoemd
Vlaardingen-Holy, een wijk in Vlaardingen